Secret World Legends (ранее — The Secret World; TSW) — многопользовательская ролевая онлайн-игра (MMORPG), разработанная норвежской студией Funcom. Действие игры происходит в наше время, в мире похожем на наш, но в котором вместе с обыденными вещами и обычными людьми сосуществуют магия и мифические монстры. Над созданием игры разработчики задумывались ещё с 1997 года, но активная разработка началась только в 2002 году. Подогрев интерес публики таинственными посланиями и головоломками, 11 мая 2007 года Funcom официально анонсировала игру.

Весной 2017 года был совершен перезапуск игры , теперь игра будет RPG без подписки (MMORPG).

Сеттинг 
Мир TSW с одной стороны отражает наш современный мир с повседневной суетой, урбанистическими пейзажами городов, автомобилями и т. п. Но он имеет и другую сторону — тайный мир. Мир магии, мир древних мифов, мир глобальных заговоров и могущественных группировок, сражающихся за мировое господство, в котором даже современные города таят секреты.

Фракции 
 Тамплиеры занимают крайне правую позицию: высокие духовные стандарты делают их бескомпромиссными борцами со злом. Людям, далеким от религии, они могли бы показаться фанатиками, но храмовники черпают силу в своей непоколебимой вере. Это секретное общество ведет свою историю со времен основания Вавилона, а их современная база располагается в Лондоне. Рагнар Тёрнквист сказал, что в игре они были бы «совсем уж положительными ребятами», если бы не их излишний фанатизм, который порой заставляет их решаться на отчаянные шаги, сомнительные с точки зрения стороннего наблюдателя.
 Иллюминатам предстоит стать антагонистами Тамплиеров. Честолюбивые и беспощадные, во имя борьбы за власть они не гнушаются ничем: ни шантажом, ни клеветой, ни предательством. Иллюминаты являются заклятыми врагами Тамплиеров. Им пришлось покинуть Европу в семнадцатом веке, так что теперь они действуют из своей подземной базы, которая расположена в Нью-Йорке. В то время, как Тамплиеры тщательно подходят к подбору членов в свою организацию, Иллюминаты не особо смотрят на прошлое кандидатов. Главное, чтобы они были достаточно честолюбивы и желали подниматься по иерархическим ступеням общества.
 Дракон — это своеобразная «тёмная лошадка». Довольно сложно определить их мировоззрение, потому что они занимают среднее положение между «хорошими» Тамплиерами и «плохими» Иллюминатами. Они руководствуются учением Сунь-цзы, изложенным им в «Искусстве войны». Их главной добродетелью является терпение, но также они не стесняются стравливать врагов друг с другом при помощи искусной лжи. Их база располагается в Сеуле.

Ролевая система 
В игре нет классов и уровней. Персонаж развивается через набор экипировки и различных «сил», которые подразделяются на активные и пассивные. К активным относят умения прямого действия; к пассивным — способности косвенно влияющие на активные. Количество сил у одного персонажа не ограничено, но одновременно используемыми могут быть 7 активных и 7 пассивных. Новые силы получают за очки, заработанные в битвах или при выполнении заданий. Мощность силы увеличивается пропорционально экипировке.

Основные особенности 
 Действие игры будет проходить в Нью-Йорке, Лондоне и Сеуле наших дней.
 Отсутствие классов и уровней. Ролевая система основана на развитии отдельных навыков и способностей.
 Динамичная боевая система напоминающая шутеры от 3-го лица .
 Загадки будут являться одной из частей геймплея и развивать персонажа аналогично боям.
 Глобальное PvP основанной на противостоянии трех фракций в борьбе за ресурс «анима».
 Графика игры основана на движке Age of Conan.

The Secret War 
19 апреля 2012 года был выпущен проект The Secret War — Facebook-игра, в которой пользователям социальной сети предлагалось вербовать агентов из своего списка друзей, и помогать одной из трех фракций завоевывать влияние. Лучшие игроки получили разнообразные награды, которые действительны в The Secret World.

Перезапуск игры 

29 марта 2017 года Компания разработчик и издатель Funcom объявила о том, что игра The Secret World будет перезапущена и поменяет названия на  Secret World Legends . Конечной датой перезапуска должна быть весна 2017 года . В данный момент идет бета тестирование игры на этом сайте. Из нововведений игры можно подчеркнуть, что она переводится на модель free-to-play. Игроков ждет переделанная боевая система и развитие героев, улучшенная графика (игровой движок остается тем же - DreamWorld Engine). В игре останутся восемь сюжетных линий, квесты героев разных фракции и подземелий, локации, рейды, существовавшие в The Secret World, при этом разработчики объявили, что создадут больше контента. Так же улучшится все окружение в игре, как и модели персонажей вкупе с их анимацией. Весь контент будет бесплатным. Разработчики говорят, что в игре появится 100 часов «взрослого» сюжетного контента и много приятных сюрпризов. Игру можно будет проходить не только в одиночку, но и с друзьями. Можно будет воспользоваться бесплатным переносом своего персонажа из The Secret World и сохранить при этом все платные предметы, купленные в магазине. Перенесенный персонаж начнет с первого уровня, как и все остальные (по словам разработчиков, это необходимо для сохранения баланса). За реальные деньги можно покупать только внутриигровую валюту и слоты для дополнительных персонажей.

Примечания 

 The Secret World сменила концепцию и название
 Анонс и трейлер The Secret World Legends – условно-бесплатного перезапуска The Secret World
 Secret World Legends – free-to-play перезапуск The Secret World
 История The Secret World начнется заново в Secret World Legends
 Secret World Legends - мрачную MMO от Funcom перезапустят уже этой весной, опубликован дебютный тизер-трейлер
 ММО The Secret World переродится в F2P-игру Secret World Legends
 Funcom’s The Secret World relaunching as Secret World Legends this Spring

Ссылки 
 Официальный сайт игры
 Официальный форум игры The Secret World
 
 Фан-сайт игры The Secret World 

MMORPG по алфавиту
Игры для Windows
Компьютерные игры в жанре фэнтези
Игры о Нью-Йорке
Компьютерные игры 2017 года
Компьютерные игры, основанные на работах Говарда Лавкрафта
Компьютерные игры, разработанные в Норвегии
Венеция в культуре и искусстве